IWK steht für:
 Industrie-Werke Karlsruhe AG, Vorläuferunternehmen der heutigen KUKA AG
 Institut für Werkstofftechnik und Kunststoffverarbeitung an der OST – Ostschweizer Fachhochschule, Campus Rapperswil/Schweiz
 Institut für Wiener Klangstil
 Institut für Wissenschaft und Kunst in Wien
 Internationale Weltkarte, ein globales Kartenwerk im Maßstab 1:1.000.000
 Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung
 IWK Verpackungstechnik, deutscher Hersteller von Verpackungsmaschinen

iwk steht für:
 Iwaak (ISO-639-3-Code), eine der philippinischen Sprachen im Cordillera Central (Philippinen), Luzon

Abkürzung